Wit-Russisch basketbalteam (mannen)
 Wit-Russisch basketbalteam (vrouwen)